suweren – podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią
 suweren – złota moneta o wartości jednego funta

Zobacz też 

 suzeren